Alnwick (district) 
 Alnwick (plaats)
 Alnwick Castle